Callisace ruthenica är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch.. Callisace ruthenica ingår i släktet Callisace och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
ruthenica